Zero Gravity Corporation, Amerikaans bedrijf
 Zero Gravity (computerspel), computerspel uit 1988
 Zero Gravity Race, videospel voor Commodore 64 uit 1991
 Sonic Riders: Zero Gravity, computerspel van Sonic Team uit 2008
 Zero Gravity (band), Belgische progmetal-band